Aron Borissowitsch Salkind (; * 1888 in Charkiw; † Juli 1936 in Moskau) war ein russischer Psychiater, Nervenarzt und Pädologe. Er war Freudianer und seit 1910 gab er gemeinsam mit Nikolai Wyrubow () die Zeitschrift "Psichoterapija" (; Psychotherapie) heraus. 1928 arbeitete er als Vorsitzender der Abteilung für Pädologie des Volkskommissariats für Bildungswesen in Moskau. In den 1930er Jahren war Salkind als Direktor des Instituts für Psychologie, Pädologie und Psychotechnik in Moskau tätig. In Diskussionen mit den Mechanisten stellte er sich auf die Seite Deborins.

Aron Salkind ist als der Autor des Buches „Die zwölf sexuellen Gebote des revolutionären Proletariats“ bekannt.

Werke

Monographien 
 Очерки культуры революционного времени. Moskau, 1924. 196 S.
 Революция и молодежь. Leningrad, 1925.
 Половой фетишизм. К пересмотру полового вопроса. Moskau, 1925. 46 S.
 Половой вопрос в условиях советской общественности. Leningrad, 1926. 128 S.
 Жизнь организма и внушение. Moskau – Leningrad, 1927. 175 S.
 Половое воспитание. 2-е изд. Moskau, 1930.
 Педология: Утопия и реальность. Agraph, Moskau 2001. 464 S.

Fachartikel (Auswahl) 
 К вопросу о факторах, сущности и терапии психоневрозов. // Psichoterapija, 1913, Nr. 1, S. 8–25.
 К вопросу о сущности психоневрозов. // Psichoterapija, 1913, Nr. 3, S. 172–187; Nr. 4, S. 214–221.
 Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата // Революция и молодёжь. – Moskau: Издательство Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 1924. (подлинник) (перепечатано в журнале "Родина". 1995. Nr. 9.)
 Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата // Философия любви. Bd. 2 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1990. – S. 224–255. (pseudology.org/health/12zapovedey.htm – копия)
 . // Красная новь, 1924, Nr. 4, S. 163–186.
 Нервный марксизм или паническая критика. // Под знаменем марксизма, 1924, Nr. 12, S. 260–274.
 За марксистско-ленинскую методологию в воспитании. О «половом воспитании». // Педология, 1931, Nr. 7-8, S. 11–20.
 Дифферинцировка на педологическом фронте // Педология, 1931, Nr. 3, S. 7–14.
 О язвах Р. К. П. (схематичная частичная попытка социально-биологического анализа отрицательных сторон партии). // Вопросы философии, 1991, Nr. 7.

Literatur 
 Zalkind, Aron Borissovitch, in: Élisabeth Roudinesco; Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse : Namen, Länder, Werke, Begriffe. Übersetzung aus dem Französischen. Wien : Springer, 2004, ISBN 3-211-83748-5, S. 1161f.
 Auf russisch
 A.A. PRUZHININA Aron Salkind. Manifest of sexual revolution / From the History of Psychoanalysis: the unknown past // Философские науки – 4/2010
 S.N. KORSAKOV New facts about A.B. Salkind. A.B. Salkind: Autobiography, Personal leaf, Testimonial / From the History of Psychoanalysis: the unknown past // Философские науки – 4/2010
 YU.S. PETROSYAN (Tver) “Little man” without case (Graphological portrait) / From the History of Psychoanalysis: the unknown past // Философские науки – 4/2010
 Пружинина А.А., Пружинин Б.И. Из истории отечественного психоанализа // Вопросы философии. 1991. № 7. – С. 87 – 108.
 Овчаренко В. И. Залкинд Арон Борисович // Российские психоаналитики. – М.: Академический проект, 2000. – 432 с.
 Овчаренко В. И. Залкинд Арон Борисович // Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – 2003.
 Степанов С. С. Заблудившийся революционер А. Б. Залкинд // Школьный психолог. – 2004. – № 1. Архивировано из первоисточника 18 декабря 2013.

 auf englisch

Anmerkungen 

Psychiater
Psychoanalytiker
Mediziner (20. Jahrhundert)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1888
Gestorben 1936
Mann